Pazña (gemeente), gemeente in het Boliviaanse departement Oruro
 Pazña (plaats), hoofdplaats van de gemeente